I чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении прошёл с 6 по 8 февраля 2004 года в Тегеране (Иран) в спорткомплексе Афтаб Энгелаб. Соревнования среди женщин проходили по утрам, отдельно от соревнования среди мужчин; в соответствии с правилами исламской страны мужчинам смотреть соревнования среди женщин запрещалось.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Medalists
 Partial results

2004
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Тегеране
Лёгкая атлетика в Иране
2004 год в лёгкой атлетике
Февраль 2004 года